Mia, pode ser referente a vários artigos

Mia Khalifa - atriz de filmes adultos
Mia Rose - atriz e cantora
Mia Couto - escritor e biólogo
Mia Wasikowska - atriz
Mia Linz - atriz de filmes adultos

ou também M.I.A. - cantora inglesa de origem sul-asiática.